Кадзуо Одзаки (; ) — японский футболист. Выступал за сборную Японии.

Клубная карьера 
После окончания средней школы Одзаки присоединился к «Урава Ред Даймондс» (ранее — «Мицубиси Моторс») в 1978 году. Тогда же клуб выиграл все три главных титула в Японии: чемпионат страны, Кубок лиги и Кубок Императора. «Урава Редс» также выиграли Кубок Императора 1980 года, Кубок лиги в 1981 и национальный чемпионат в 1982 году. В том же сезоне Одзаки был признан футболистом года в Японии.

В июле 1983 года Одзаки переехал в Германию и присоединился к «Арминии». Он был вторым японцем, сыгравшем в Бундеслиге, после Ясухико Окудэра. В 1985 году «Арминия» была понижена до Второй Бундеслиги. После этого Одзаки играл в «Санкт-Паули» (1988-89) и «» (1989-90).

В 1990 году Одзаки вернулся в Японию к родному клубу «Урава Ред Даймондс». В 1993 году он перешел в «Токио Верди» (ранее — «Верди Кавасаки»). В 1994 году завершил карьеру.

Карьера в сборной 
В августе 1979 года Одзаки был вызван в  на домашний чемпионат мира. Он сыграл в 3 матчах в качестве капитана. 8 февраля 1981 года Одзаки дебютировал за взрослую сборную Японии в матче против Малайзии. Также он сыграл на Азиатских играх 1982 года. Всего он провел 17 матчей и забил 3 гола за национальную команду. После того, как он переехал в Германию в 1983, он не вызывался в сборную.

Статистика

В клубе

В сборной

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте FIFA 
 Профиль на сайте National Football Teams 
 Профиль на сайте Japan National Football Team Database 
 Профиль на сайте J.League Data Site 
 Профиль на сайте Worldfootball.net 
 Профиль на сайте Fussballdaten.de 

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Урава Ред Даймондс»
Игроки ФК «Токио Верди»
Игроки ФК «Санкт-Паули»
Игроки ФК «Арминия» Билефельд